Ланн () — французская фамилия. Известные носители:
 Ланн, Ванесса (род. 1968) — американский и нидерландский композитор.
 Ланн, Гюстав Луи (1838—1907), граф Монтебелло — французский дипломат.
 Ланн, Евгений Львович (настоящая фамилия Лозман, 1896—1958) — русский писатель, переводчик.
 Ланн, Жан (1769—1809) — герцог де Монтебелло, маршал Франции.
 Ланн, Жан-Клод (род. 1947) — французский литературовед.
 Ланн, Луи Наполеон Огюст (1801—1874) — герцог де Монтебелло, французский государственный деятель.

См. также 
 Лан